Le Tournoi de Trazegnies est un tournoi organisé le  par le seigneur de Trazegnies. Le comte de Flandre, Guillaume III de Dampierre, y perd la vie. Ce tournoi tient une place particulière dans la lutte fratricide des Avesnes contre les Dampierre : il est possible que les premiers soient les instigateurs de la mort de leur demi-frère.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 Guillaume III de Dampierre

Histoire de la France médiévale
Maison de Trazegnies
1251
Courcelles (Belgique)